Арцаго д’Адда () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 2779 человек (2008 г.), плотность населения составляет 300 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 0363.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.arzago.bg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики